

Pays, région, commune ou parc 
 La Suède, un pays du nord de l'Europe ;

Matériau 
 Le suède, type de cuir ;

Musique 
 Suede, groupe de musique britannique
 Blue Suede Shoes, une chanson de Carl Perkins